«Шата́ло» — российский мультфильм Алексея Дёмина по рассказам Юрия Коваля, снят в 2010 году в рамках цикла «Русская классика детям» студии «Анимос».

Сюжет 
Сюжет основан на миниатюре «Шатало» и рассказах из цикла «Чистый Дор» («Нюрка», «Вода с закрытыми глазами»). 

В деревне живёт чёрный кот по прозвищу Шатало. Он любит бродить возле колодца-журавля, а местные жители гоняют его, считая, что он приносит несчастье — то кто-нибудь споткнётся с полными вёдрами, то в колодец что-нибудь уронит. Только Нюрка, первоклассница, иногда кормит Шатало. Она смотрит на жителей деревни в бинокль, подаренный ей к школе, и рассуждает о том, будут ли все плакать, если она умрёт. Однажды Шатало берут с собой рыбаки (на вёдрах, которые они несут, написано «SUER-W…»), думая, что он им принесёт счастье.

Создатели 
 Режиссёр — Алексей Дёмин
 Сценарист — Алексей Дёмин
 Художник-постановщик — Алексей Дёмин
 Аниматоры: Екатерина Бойкова, Светлана Зимина, Дмитрий Новосёлов, Евгений Иванов, Надежда Лемина, Алексей Дёмин
 Художники: Ирина Дымич, Вера Пиунова, Светлана Сбитнева, Виктория Тертый-Оол
 Компьютерная сборка и обработка: Пётр Захаржевский, Максим Должанский
 Звукорежиссёр — Виктор Брус
 Продюсер — Тенгиз Семёнов
 Роли озвучивали — Илль Кривалёва, Александр Клюквин, Мария Клюквина
 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Награды 
 2011 — Фильм вошёл в конкурсную программу 16-го Открытого российского фестиваля анимационного кинофестиваля Суздале, был награждён призом «За лучшую драматургию» и занял первое место в профессиональном рейтинге фестиваля.
 2011 — Кинофестиваль «Окно в Европу». Диплом: За мастерство и лаконичность художественных средств — Алексею Дёмину.
 2011 — Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за лучший анимационный фильм — фильму «Шатало» (реж. Алексей Дёмин)

Примечания

Ссылки 
 
 «Шатало» — animos.ru
 Мультфильм на сайте mults.spb.ru
 

Экранизации произведений Юрия Коваля
Рисованные мультфильмы России 2010 года
Короткометражные мультфильмы России 2010-х годов
Мультфильмы Алексея Дёмина
Мультфильмы студии «Анимос»
Мультфильмы о кошках